Oberwil kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Oberwil (Dägerlen), ort, kantonen Zürich 
 Oberwil, Basel-Landschaft, ort och kommun, Bezirk Arlesheim, 
 Oberwil im Simmental, ort och kommun i kantonen Bern,